Landsfodboldturneringen (1912/1913) był 1. sezonem oficjalnych mistrzostw Danii w piłce nożnej. Od tego sezonu w rozgrywkach mogły brać udział zespoły z całego kraju. Pierwszym oficjalnym mistrzem Danii został zespół Kjøbenhavns Boldklub.

Mistrzostwa prowincji

1. runda 
Rønne BK 1 – 2 Frederiksborg IF

2. runda 
Boldklubben 1909 0 – 2 Frederiksborg IF	
Vejle BK 1 – 5 B 1901 Nykøbing

Finał prowincji 
B 1901 Nykøbing 6 – 2 Frederiksborg IF

Mistrzostwa Kopenhagi

Tabela końcowa

Finał mistrzostw 
Kjøbenhavns Boldklub 6 – 2 B 1901 Nykøbing

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii